Giglioli est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Emilio Giglioli (1888-?), général italien
Enrico Hillyer Giglioli (1845-1909), zoologiste et anthropologue italien
 (1897-1975), épidémiologiste anglo-italien
Giulio Quirino Giglioli (1886-1957), historien de l'art italien

Homonymie de patronyme
Patronyme italien